Оливер — английское, немецкое, ирландское и сербское мужское имя, реже — фамилия.

Имя

Фамилия 
О́ливер и Оливе́р:
 Оливер, Айзейя (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Оливер, Арни (1907—1993) — американский футболист.
 Оливер, Баррет (род. 1973) — американский фотограф, актёр.
 Оливер, Бернард (1916—1995) — американский учёный и инженер.
 Оливер, Боб (1943—2020) — американский бейсболист.
 Оливер, Гарри (1888—1973) — американский юморист, художник и арт-директор фильмов.
 Оливер, Генри Фрэнсис (1865—1965) — британский адмирал флота.
 Оливер, Джеймс Тревор (род. 1975) — английский повар и телеведущий.
 Оливер, Джеки (род. 1942) — британский автогонщик.
 Оливер, Джо (род. 1940) — министр финансов Канады.
 Оливер, Джо «Кинг» (1885―1938) — американский джазовый музыкант.
 Оливер, Джон (род. 1977) — британский комик, сатирик и актёр.
 Оливер, Джордж (1883—1965) — американский гольфист.
 Оливер, Джош (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Оливер, Дэвид (род. 1982) — американский легкоатлет.
 Оливер, Дэвид — американский актёр.
 Оливер, Дэниел (1830—1916) — английский ботаник.
 Оливер, Ингрид (род. 1977) — британская актриса.
 Оливер, Исаак (около 1556 или 1565—1617) — английский художник-миниатюрист французского происхождения.
 Оливер, Лорен (род. 1982) — американская писательница.
 
 Оливер, Мария Роса (1898—1977) — аргентинская писательница и публицистка, общественный деятель.
 Оливер, Мэтью (род. 1997) — канадский хоккеист.
 Оливер, Перси (1919—2011) — австралийский пловец.
 Оливер, Селестен (1930—2011) — французский футболист и тренер
 Оливер, Стив (род. 1962) — американский гитарист и вокалист.
 Оливер, Уолтер (1883—1957) — новозеландский ботаник и орнитолог.
 Оливер, Хаим (1918—1986) — болгарский писатель.
 Оливер, Чарли (род. 1955) — соломонский легкоатлет.
 Оливер, Шейла (род. 1952) — американский политик.
 Оливер, Эд (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Оливер, Эдвард Джордж Хадсон (род. 1938) — южноафриканский ботаник.
 Оливер, Эдна Мэй (1883—1942) — американская актриса.

Двойная фамилия
 Оливер-Керби, Бернадин (род. 1971) — новозеландская телеведущая.

Псевдоним
 Сьюзан Оливер (наст. имя Шарлотта Герке; 1932—1990) — американская актриса телевидения и лётчица.

См. также

Массовое искусство 
 Оливер! — мюзикл 1960 года.
 Оливер! — музыкальный фильм 1968 года, основанный на одноимённом мюзикле.

Прочее 
 Оливер — округ в штате Северная Дакота, США.
 Оливер — батское печенье.

См. также 
 
 S.Oliver

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки